

Топоніми 
 Мармара (море) — назва Мармурового моря турецькою, грецькою та англійською мовами;
 Мармара (архіпелаг) — група турецьких островів у Мармуровому морі;
 Мармара (острів) — найбільший острів архіпелагу Мармара;
 Мармара (регіон) — один із семи географічних районів Туреччини;
 Мармара (ільче) — округ у складі провінції Баликесір, Туреччина;
 Мармара (Крим) — колишнє село в Криму, в межах сучасного Севастополя.

Інші значення 
 Мармара (університет) — університет у Стамбулі, Туреччина;
 Нор Мармара — газета вірменською мовою, що видається в Стамбулі.

Мармурове море